Hove – miasto w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Okręg wyborczy Hove
 Hove – miejscowość w prowincji Antwerpia, w Belgii
 Hove – stacja kolejowa w Hove, w prowincji Antwerpia, w Belgii
 Hove Edge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w dystrykcie Calderdale
 Jordan Hove – amerykański siatkarz, przyjmujący